Kadich von Pferd ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kadich von Pferd (1864–1909), österreichischer Naturwissenschaftler und Schriftsteller
 Heinrich Kadich von Pferd (1865–1918), österreichischer Genealoge, Verwaltungsbeamter und Heraldiker